Ушань (горы) (巫山) — горный хребет, по которому проходит граница территории города центрального подчинения Чунцин с провинциями Хубэй и Гуйчжоу.
 Ушань (Чунцин) (巫山) — уезд города центрального подчинения Чунцин, назван по горам.
 Ушань (Тяньшуй) (武山) — уезд городского округа Тяньшуй провинции Ганьсу.
 Мост Ушань — мост в Чунцине.